'''HMS Djärv kan avse:

HMS Djärv (82) – en bevakningsbåt i svenska marinen från 1993
HMS Djärv (a-slup) – ett minutläggningsfartyg, muera på marinmuseet i Karlskrona